Atacama Large Millimeter Array, observatori que comprèn un conjunt de 66 radiotelescopis al desert d'Atacama
 Desert d'Atacama, desert que s'estén pel nord de Xile i per la franja costanera del Perú
 Falla d'Atacama, sistema de falles que travessa la serralada de la Costa a Xile
 Província de Litoral de Atacama, províncies del Departament d'Oruro a Bolívia amb capital a Huachacalla
 Puna d'Atacama, altiplà desèrtic a la zona dels Andes i compartida entre Argentina i Xile
 Regió d'Atacama, regió administrativa de Xile